Bartok oder Bartók ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Bartók (1881–1945), ungarischer Komponist
 Ditta Pásztory-Bartók (1903–1982), ungarische Pianistin und zweite Frau von Béla Bartók
 Donát Bartók (* 1996), ungarischer Handballspieler
 Eva Bartok (1927–1998), ungarisch-britische Schauspielerin
 Jayce Bartok (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 László Bartók (1904–1944), ungarischer Ruderer
 Mira Bartók (* 1959), US-amerikanische Autorin
 Péter Bartók (* 1924), US-amerikanischer Pianist und Toningenieur ungarischer Abstammung
 Ria Bartok (1943–1970), deutsch-französische Sängerin

Bartók bezeichnet:
 (4132) Bartók, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 BARTOC